Wenman Coke kan syfta på:

Wenman Coke (död 1776), parlamentsledamot för Norfolk
Wenman Coke (1828–1907), soldat och politiker, sonson till föregående